La Nemzeti Bajnokság I 2011-2012 (chiamata ufficialmente OTP Bank Liga per motivi di sponsorizzazione) è la 111ª edizione del massimo campionato di calcio ungherese. La stagione è iniziata il 15 luglio 2011 ed è terminata il 27 maggio 2012. Il Videoton è la squadra campione in carica.

Novità 
Al termine della stagione 2010-2011, sono retrocessi Szolnok e MTK Budapest. Al loro posto sono stati promossi Diósgyőr e Pécs.

Regolamento 
Le 16 squadre partecipanti si sfidano in un girone di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
La squadra campione d'Ungheria si qualificherà per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2012-2013.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualificheranno rispettivamente per il secondo e per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013.
Le ultime due classificate saranno retrocesse direttamente in Nemzeti Bajnokság II.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione d'Ungheria e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocessa in Nemzeti Bajnokság II 2012-13

Risultati

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012